El término Chacal se refiere generalmente a varias especies de mamíferos carnívoros del género Canis:
 Canis adustus, chacal rayado africano.
 Canis aureus, chacal dorado.
 Canis mesomelas, chacal común, de lomo negro o de gualdrapa.
 Canis simensis, también conocido como "lobo de Etiopía" o "chacal de Simien".

También puede referirse a:
 Anubis, deidad del Antiguo Egipto representada por un chacal.
 El acocil (género Cambarellus), un crustáceo de agua dulce comestible, conocido en el sur de México.
En plural, chacales, una preparación culinaria de la gastronomía mexicana.
 Un asesino serial, violador serial, pedófilo, terrorista, psicópata o alguien que tenga cualquier trastorno antisocial de la personalidad.

Estos últimos significados han dado apodo a las siguientes personas:
 Jorge Valenzuela Torres, alias "El Chacal de Nahueltoro", popular asesino chileno de la década de los 60'.
 Carlos "el Chacal", famoso terrorista venezolano sobre el que se han rodado varias películas.
 Josef Fritzl alias "El Chacal de Amstetten", hombre que tuvo encerrada a su hija durante 24 años.

Y han inspirado obras en la literatura, cine y televisión, como:
 La novela El día del Chacal de Frederick Forsyth.
 La película Chacal (1973) de Fred Zinnemann, basada en la novela de Forsyth.
 La película El chacal (1981) de Bruce Malmuth, también llamada Halcones de la Noche.
 La película El Chacal de Nahueltoro basada en el personaje homónimo.
 La telenovela La chacala producida para TV Azteca en 1997, protagonizada por Christian Bach, Jorge Rivero y Julia Marichal.